Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Louisville (Alabama)
 Louisville (Colorado)
 Louisville (Georgia)
 Louisville (Illinois)
 Louisville (Kansas)
 Louisville (Kentucky), de grootste stad van de staat Kentucky
 Louisville (Mississippi)
 Louisville (Nebraska)
 Louisville (Ohio)
 Louisville (Tennessee)

zie ook:
 Universiteit van Louisville in Louisville (Kentucky)